Daniel Addo ist der Name folgender Personen:

* Daniel Addo (Militärangehöriger), ghanaischer Militärangehöriger 
 Daniel Addo (Fußballspieler, 1976) (* 1976), ghanaischer Fußballspieler
 Daniel Addo (Fußballspieler, 1987) (* 1987), ghanaischer Fußballspieler
 Daniel Ashley Addo (* 1989), ghanaischer Fußballspieler